Varanus bitatawa  — крупная ящерица из семейства варанов, обитающая в кронах деревьев.

Описание 
Варан может достигать в длину до 2 м, однако его максимальный вес составляет всего лишь 10 кг. Его кожа имеет тёмно-серую окраску с крапинами золотистого цвета. Он ведёт очень скрытый образ жизни, держась исключительно на деревьях.

Распространение 
Область распространения ограничивается лесами северной и центральной Сьерры-Мадре в восточной части филиппинского острова Лусон.

Питание 
Варан питается плодами пандана и улитками.

Охранный статус 
Два племени аборигенов, живущие в провинции Аурора, аэта и илонгот называют ящерицу «бутикава» и ведут на неё охоту ради её мяса. Вид находится под угрозой вымирания из-за уничтожения среды обитания.

Классификация 
Впервые Varanus bitatawa был научно описан лишь в 2010 году. Ближайшие родственные виды — Varanus mabitang и Varanus olivaceus обитают на Филиппинах и также являются растительноядными. Вид Varanus olivaceus также обитает на Лусоне, только в южной части острова. Он отличается от вида Varanus bitatawa окрасом, чешуйчатым покровом, размерами и анатомией половых органов (у варана парный половой орган — Hemipenis).

Примечания

Литература 
 Luke J. Welton, Cameron D. Siler, Daniel Bennett, Arvin Diesmos, M. Roy Duya, Roldan Dugay, Edmund Leo B. Rico, Merlijn Van Weerd, Rafe M. Brown: A spectacular new Philippine monitor lizard reveals a hidden biogeographic boundary and a novel flagship species for conservation. Biology Letters, 2010;

Ссылки 
 ScienceDaily (Apr. 7, 2010) Spectacular New Giant Fruit-Eating Lizard Species Discovered in Sierra Madres of Northern Philippines
 Varanus bitatawa в The Reptile Database 

Вараны
Животные, описанные в 2010 году
Пресмыкающиеся Азии
Эндемики Лусона